Курнаевка — название населённых пунктов в России:
 Курнаевка — село в Старополтавском районе Волгоградской области.
 Курнаевка — посёлок в Сараевском районе Рязанской области.